Sedan désigne :

Toponymes 

 Sedan, ville d'Australie-Méridionale.

 Sedan, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Appanoose en Iowa.
 Sedan, une ville du Kansas ;
 Sedan, une ville du Minnesota ;
 Sedan, une ville de Virginie-Occidentale.

 Sedan, une ville des Ardennes.
 Bataille de Sedan, qui a entraîné la défaite de la France dans la Guerre franco-prussienne de 1870.

Patronymes 
Rolfe Sedan (1896-1982), acteur américain.

Autres 
 En automobile, sedan est l’équivalent anglais de la berline (carrosserie à quatre portes, entièrement fermée), sur le modèle trois corps (moteur / habitacle / coffre). Le nom de sedan ne vient pas de la ville du même nom, mais de la chaise à porteurs, sedan, venu d’Italie par l’Espagne et le Portugal, de la racine latine sed-, de sedere, «être assis».
 En textile, sedan désigne un drap fin et uni originellement fabriqué dans la ville du même nom.
 Sedan, essai nucléaire américain ayant eu lieu le .

Homonymie de toponyme